Xinhua , vilket betyder "Nya Kina", är en kinesisk nyhetsbyrå. Ordet kan också syfta på:

Xinhua, Cangzhou, ett stadsdistrikt i Cangzhou i Hebei-provinsen;
Xinhua, Loudi, ett härad i Hunan-provinsen;
Xinhua, Pingdingshan, ett stadsdistrikt i Pingdingshan i Henan-provinsen;
Xinhua, Shijiazhuang, ett stadsdistrikt i Shijiazhuang i Hebei.
Xinhua (köping i Kina, Heilongjiang, lat 47,12, long 130,30)
Xinhua (socken i Kina, Guangxi)
Xinhua (köping i Kina, Chongqing, lat 30,40, long 105,83)
Xinhua (socken i Kina, Chongqing, lat 29,82, long 108,59)
Xinhua (köping i Kina, Inre Mongoliet)
Xinhua (socken i Kina, Guizhou)
Xinhua (socken i Kina, Hunan, lat 25,60, long 113,23)
Xinhua (socken i Kina, Hunan, lat 29,03, long 112,38)
Xinhua (socken i Kina, Heilongjiang, lat 46,14, long 124,61)
Xinhua (köping i Kina, Heilongjiang, lat 45,62, long 126,82)
Xinhua (socken i Kina, Shandong)
Xinhua (socken i Kina, Sichuan, lat 26,93, long 102,70)
Xinhua (socken i Kina, Sichuan, lat 30,11, long 102,88)
Xinhua (köping i Kina, Sichuan, lat 31,73, long 108,00)
Xinhua (sockenhuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,45, long 118,04)
Xinhua (köpinghuvudort i Kina, Gansu Sheng, lat 39,20, long 100,00)
Xinhua (häradshuvudort i Kina, Yunnan Sheng, lat 26,89, long 102,93)
Xinhua (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 47,11, long 130,30)
Xinhua (köpinghuvudort i Kina, Jilin Sheng, lat 44,58, long 122,87)
Xinhua (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,32, long 108,60)
Xinhua (sockenhuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 46,64, long 126,84)

WP:Projekt Kina